Богдашкинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Татарстан 
 Богдашкинское сельское поселение — в Нурлатском районе
 Богдашкинское сельское поселение — в Тетюшском районе

Ульяновская область 
 Богдашкинское сельское поселение — в Чердаклинском районе